La VolleyLigaen 2019-2020 si è svolta dal 25 settembre 2019 al 5 marzo 2020: al torneo hanno partecipato dieci squadre di club danesi e la vittoria finale è andata per l'ottava volta, la terza consecutiva, al .

Regolamento

Formula 
Le squadre avrebbero dovuto disputato un girone all'italiana, con gare di andata e ritorno, per un totale di diciotto giornate; al termine della regular season:
Le prime otto classificate avrebbero dovuto accedere ai play-off scudetto, strutturati in quarti di finale, giocati al meglio di due vittorie su tre gare, semifinali e finale, entrambe giocate al meglio di tre vittorie di cinque gare.
Nessuna sarebbe retrocessa in 1. Division.

A seguito del diffondersi in Danimarca della pandemia di COVID-19, il campionato è stato sospeso il 12 marzo 2020: successivamente il comitato direttivo della DVF ha decretato la chiusura anticipata del campionato considerando valida la classifica in essere al momento della fine della regular season in merito sia all'assegnazione del titolo che alla qualificazione alle coppe europee.

Criteri di classifica 
Se il risultato finale è stato di 3-0 o 3-1 sono stati assegnati 3 punti alla squadra vincente e 0 a quella sconfitta, se il risultato finale è stato di 3-2 sono stati assegnati 2 punti alla squadra vincente e 1 a quella sconfitta.

L'ordine del posizionamento in classifica è stato definito in base a:
Punti;
Numero di partite vinte;
Ratio dei set vinti/persi;
Ratio dei punti realizzati/subiti.

Squadre partecipanti

Torneo

Regular season

Risultati

Classifica 

Legenda:
      Qualificata ai play-off scudetto.

Play-off scudetto

Tabellone

Risultati

Quarti di finale

Semifinali

Finale

Classifica finale

Statistiche

Note

Collegamenti esterni
 

Pallavolo nel 2019
Pallavolo nel 2020
 2019-2020